Cologne je lahko:
 Köln (Nemčija)
 Cologne, Brescia (Italija)
 Cologne, Gers (Francija)